Louis Camara peut désigner :
 Louis Camara, footballeur sénégalais des années 1960 ;
 Louis Camara (1950- ), écrivain et romancier connu pour ses contes et nouvelles.